Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1974 odbywały się w Guadalajarze (Meksyk), od 12 do 28 października.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
 Meksyk

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 Guadalajara

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Monterrey

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 Tijuana

Wyniki

Tabela

|}

Grupa E 
 Puebla

Wyniki

Tabela

|}

Grupa F 
 Toluca

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 1-12.

Grupa G 
 Tijuana

Wyniki

Tabela

|}

Grupa H 
 Guadalajara

Wyniki

Tabela

|}

Grupa I 
 Monterrey

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 13-23.

Grupa J 
 Meksyk

Wyniki

Tabela

|}

Grupa K 
 Puebla

Wyniki

Tabela

|}

Grupa L 
 Toluca

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 19-23. 
 Meksyk

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 13-18. 
 Puebla

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 7-12. 
 Monterrey

Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 1-6. 
 Guadalajara

Wyniki

Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1974 w piłce siatkowej
1974 w Ameryce Północnej
Sport w Guadalajarze
Piłka siatkowa w Meksyku